Guerra sueco-danesa puede referirse a una de las muchas guerras que enfrentaron al Reino de Dinamarca y Noruega con Suecia:
 Guerra sueco-danesa (1470–1471)
 Guerra dano-sueca (1501-1512)
 Guerra de Liberación sueca (1521–23)
 Guerra nórdica de los Siete Años (1563–70)
 Guerra de Kalmar (1611–13)
 Guerra de Torstenson (1643–45)

 Partes de la Segunda Guerra del Norte:
 Guerra sueco-danesa (1657-1658)
 Guerra sueco-danesa (1658-1660)
 Guerra Escanesa (1675–79)
 Gran Guerra del Norte (1700–21)

 Partes de las Guerras Napoleónicas:
Guerra sueco-danesa (1808-1809)
Guerra sueco-danesa (1813-1814), parte de la Guerra de la Sexta Coalición.